The Great Atlas of the Sky - Jubilee Edition, for the 400th Anniversary of Telescope Astronomy – największy na świecie tradycyjny (niefotograficzny) atlas nieba.

Atlas został wydany w 2009 roku w Polsce, zawiera on ponad 2,4 mln gwiazd o wielkości gwiazdowej do 12 magnitudo oraz ponad 70 tys. galaktyk, gromad i mgławic. Obejmuje obszar całego nieba naniesiony na 296 map w skali 35 mm/stopień kątowy. 

Atlas wydany jest w języku angielskim z dołączonym tłumaczeniem na język polski. Autorem pracy jest Piotr Brych. 

Atlas ten poprzez zbieżność nazw jest czasem mylony z innym atlasem tego samego autora, wydanym w 1999 roku w języku polskim "Wielkim Atlasem Nieba" - nieco mniejszym, bo obejmującym 1,058 mln gwiazd o wielkości do 11 mag i ok. 3 tys. obiektów niegwiazdowych.

Niebo
Literatura astronomiczna